J57 steht für:

 Pratt & Whitney J57, ein Turbojettriebwerk
 den Johnson-Körper J57, das dreifach erweiterte Sechsecksprisma

Abkürzung